Curiosa fajã situada junto à Fajã da Ponta Furada na localidade de Santo António, Norte Grande.

Foi uma fajã razoavelmente habitada, chegando a ter onze casas, quase todas com fios de lenha. Com o passar dos anos e o abandono a que foi votada as casas acabaram por ruir ao ponto de actualmente apenas se encontra de pé.

Nesta fajã cultivavam-se o alho, A batata, a cebola, o melão, a melancia, o inhame, o feijão e vinha de boa uva e bom vinho feito nos lagares aí existentes.

A fajã tem algumas nascentes de boa água.

Do antigo carreiro que vinha de cima da rocha para esta fajã já não existe vestígios. Porém, pode-se descer aí pelo atalho da fajã do Caminho do Meio ou pelo da Ponta Nova.

No Inverno havia gente que para lá ia invernar gado.

A pesca era feita de pedra, com caniço, carreto de caniço e tarrafa.

Os peixes mais apanhados eram a vejas, o sargo, o lírio, a moreia, a anchova, a serra, o moreão, a salema e a tainha. No calhau havia a boa lapa que, por vezes, servia de refeição a quem fosse passar o dia na fajã.

Ver também 
 Listas das fajãs da ilha de São Jorge
 Lista de Fajãs dos Açores

Caminho Meio